Física
 Equivalent en aigua: la massa d'aigua que té la mateixa capacitat tèrmica que un cos determinat, o sigui, que absorbeix la mateixa quantitat de calor al mateix increment de temperatura. El terme es fa servir habitualment en calorimetria per indicar la capacitat tèrmica dels calorímetres.

Meteorologia
 Equivalent en aigua: equivalent del gruix de les precipitacions sòlides (pedra, neu) en aigua (1cm/m² de neu ≈ 1 mm/m² de pluja).